Koskinen ist ein finnischer Familienname.

Er setzt sich aus dem Wort koski, „Wasserfall, Stromschnelle“, und dem Namenssuffix -nen zusammen. Im Jahr 2014 war Koskinen mit 17.832 Namensträgern der neunthäufigste Familienname in Finnland.

Namensträger 
 Antti Koskinen (* 1988), finnischer Fußballspieler
 Erkki Koskinen (1925–2009), finnischer Radrennfahrer
 Hannu Koskinen (* 1953), finnischer Eishockeyspieler 
 Lauri Koskinen, finnischer Jongleur
 Lennart Koskinen (* 1944), schwedischer Geistlicher, Bischof von Visby

 Pasi Koskinen (* 1973), finnischer Musiker
 Riina Koskinen (* 1997), finnische Squashspielerin
 Suvi Koskinen (* 1997), finnische Hammerwerferin
 Tapio Koskinen (* 1953), finnischer Eishockeyspieler 
 Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (1830–1903), finnischer Staatsmann und Historiker

Einzelnachweise 

Familienname
Finnischer Personenname